Дискография американского рэпера Machine Gun Kelly состоит из шести студийных альбомов, двух мини-альбомов, десяти микстейпов, двадцати четырёх синглов (включая пять в качестве приглашенного исполнителя) и шестидесяти музыкальных клипов.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Промосинглы

Другие песни в чартах

Музыкальные видео

Гостевое участие

Комментарии

Примечания 

Machine Gun Kelly
Machine Gun Kelly
Machine Gun Kelly